Ранчо ел Дијаманте има више значења:

 Ранчо ел Дијаманте (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ел Дијаманте (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Дијаманте (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику